The Ladbrokes Masters 2022 was de tiende editie van The Masters, georganiseerd door de PDC. Het toernooi werd gehouden van 28 tot en met 30 januari 2022, in Milton Keynes. Omdat het een invitatietoernooi is, wordt het gewonnen prijzengeld niet opgenomen in de PDC Order of Merit. De titelverdediger was Jonny Clayton.

Het toernooi werd gewonnen door Joe Cullen, die daarmee zijn eerste hoofdtoernooi bij de PDC won.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld bedraagt £ 220.000.

Gekwalificeerde spelers 
Het deelnemersveld bestond uit de top 24 van de Order of Merit na het WK 2022, waarvan de top 8 automatisch gekwalificeerd was voor de tweede ronde. Dirk van Duijvenbode, Ryan Searle, Luke Humphries en Gabriel Clemens maakten hun debuut op dit toernooi. Danny Noppert, die normaal gezien ook zijn debuut zou maken, trok zich terug uit het toernooi wegens familiale redenen en werd vervangen door Simon Whitlock. Nathan Aspinall trok zich terug vanwege een pols- en elleboogblessure. Hij werd vervangen door Devon Petersen, die zo ook zijn debuut maakte op The Masters.

Schema 

Darts in 2022
2022